Škocjan steht für:
 Kanzianiberg, Weiler und Berg in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See, Kärnten

Orte in Slowenien:
 Škocjan (Gemeinde) in der Region Jugovzhodna Slovenija
 Škocjan (Divača), Ortsteil von Divača
 Škocjan (Domžale), Ortsteil von Domžale
 Škocjan (Grosuplje), Ortsteil von Grosuplje
 Škocjan (Koper), Ortsteil von Koper
 Škocjan (Škocjan), Ortsteil von Škocjan (Gemeinde)
 Rakov Škocjan (Cerknica), Ortsteil von Cerknica

Orte außerhalb Sloweniens:
 Škocjan ob Soči, slowenischer Name der italienischen Gemeinde San Canzian d’Isonzo
 Škocjan v Podjuni, slowenischer Name der österreichischen Gemeinde Sankt Kanzian am Klopeiner See

Siehe auch:
 Höhlen von Škocjan
 Rakov Škocjan, Tal in Slowenien